Save the Day – singolo dei Living End del 1998
 Save the Day – singolo di Mariah Carey del 2020